Hutník může být název pracovní profese, tedy hutník jako metalurg. Zvláště jde o:

příjmení

 Ilko Hutník (1918–1990) – český voják a železničář
 
 Marie Hutníková (1923–?) – česká šička, vojačka a zdravotnice

umělecké dílo

 Hutník (Antonín Ivanský) – pískovcová socha v Ostravě
 Hutník (Alois Sopr) – pískovcová socha na ulici Luštěnická, Praha 19

geografický název

 Hutník (Ralská pahorkatina) – kopec (343 m), Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
 Hutník (Veselí nad Moravou) – ulice ve Veselí nad Moravou
 Hutník (Skalný potok) – Haligovce, Slovensko

další

 Hutnik Nowa Huta – polský fotbalový klub

Související články 
 Huť – rozcestník

Externí odkazy